Renngraben ist ein Gewässername:

 Renngraben (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs in Fischbach, kreisfreie Stadt Nürnberg, Bayern
 Renngraben (Friesheimer Ableiter), rechter Zufluss des Friesheimer Ableiters (zur Donau) am Sarchinger Weiher bei Sarching, Gemeinde Barbing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Renngraben (Kessel), linker Zufluss der Kessel nach Untermagerbein, Gemeinde Mönchsdeggingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Renngraben (Wörnitz), linker Zufluss des Lohgrabens (zur Wörnitz nach Dinkelsbühl) nach Karlsholz, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach

Siehe auch:
 Rennbach